Bastrop kan syfta på:

Bastrop, Louisiana, en stad i USA 
Bastrop, Texas, en stad i USA

Se även
Bastrop County